Político sem partido
Torcida Independente — do São Paulo Futebol Clube, Brasil
Gravadora independente